Bonolis ist der Familienname folgender Personen:

Giuseppe Bonolis (1800–1851), italienischer Maler
Paolo Bonolis (* 1961), italienischer Showmaster